Chom Bueng (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ratchaburi, Thailanda, cu o populație de 58.057 de locuitori și o suprafață de 772,1 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 6 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 88 de sate (muban).

||
|}

Amphoe în provincia Ratchaburi